Citar pode referir-se a:
 Citação - Menção a informação extraída de outra fonte
 Citação (direito) - Notificação ao réu de que lhe está a ser movido um processo
 Citação Presidencial de Unidade, honraria ao presidente dos EUA

Desambiguação